Forgáč je slovenské příjmení maďarského původu (Forgách, Forgács). Mezi jeho nositele patří:

 rod Forgáčů
 Blažej Forgáč (14. století)
 František Forgáč (biskup) (1530–1577) – velkovaradínský biskup
 František Forgáč (kardinál) (1560–1615) – ostřihomský arcibiskup a kardinál
 Emerich III. Forgáč (1538–1599)
 Zikmund Forgáč (1559–1621)
 Adam Forgáč (1601–1681)
 Jan Adam Forgáč
 Šimon Forgáč (1669–1729)
 František Forgáč (šlechtic) (1697–1755)
 Anton Forgáč (1819–1885) – rakouský vysoký státní úředník a politik
 Jan Forgáč (1870–1935) – rakousko-uherský diplomat
 Ján Forgáč (1923–1945) – český voják
 Jozef Forgáč (1904–1966) – slovenský římskokatolický kněz, salesián a misionář
 Marcel Forgáč (* 1971) – slovenský moderátor, redaktor, scenárista
 Marek Forgáč (* 1974) – slovenský biskup
 Milan Forgáč (* 1968) – slovenský fotbalista